Giotto di Bondone,  talijanski slikar, arhitekt i kipar
 Giotto (letjelica), ESA-ina svemirska sonda upućena na Halleyjev komet 1986.